Арье́ж:
 Арьеж () — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Юг — Пиренеи.
 Арьеж () — река в Андорре и во Франции, правый приток Гаронны.